5/6 kan syfta på:

 ⅚ – fem sjättedelar
 5 juni
 6 maj (amerikanskt datumformat)